3 miejscowości w Polsce: 
 Rzędowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Książ Wielki 
 Rzędowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koniusza 
 Rzędowice – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Dobrodzień